Con stella gialla di sequenza principale si intendono, in astronomia, due classi:
 Stella di classe F V
 Nana gialla